Château de la Faye est un vocable commun à plusieurs châteaux français :
 Château de la Faye, à Deviat en Charente ;
 Château de la Faye à Villexavier, en Charente-Maritime ;
 Château de la Faye, à Saint-Dizier-la-Tour dans la Creuse ;
 Château de la Faye, à Auriac-du-Périgord en Dordogne ;
 Château de la Faye, à Léguillac-de-l'Auche en Dordogne ;
 Château de la Faye, à Saint-Sulpice-de-Mareuil en Dordogne ;
 , à Olmet dans le Puy-de-Dôme.

Voir aussi 

Manoir de la Faye
 Manoir de La Faye, à Manzac-sur-Vern en Dordogne
 Manoir de La Faye, à Sainte-Orse en Dordogne

Château la Faye
 Château la Faye, à Saint-Sulpice-de-Mareuil en Dordogne

Château de Faye 
 Château de Faye, à Flavignac dans la Haute-Vienne

Château du Faÿ 
 Château du Faÿ, à Andrésy dans les Yvelines

Faye